Dolina se poate referi la:

Dolină sau ponor, o formă de relief

Toponime
 Localități în Bulgaria
 Dolina, sat în regiunea Dobrici;
 Dolina, sat în regiunea Șumen;
 Localități în România
Dolina, sat în județul Botoșani;
Dolina, sat în județul Caraș-Severin;
 Localități în Ucraina
orașul Dolîna din regiunea Ivano-Frankivsk.

Persoane
Larisa Dolina, cântăreață și actriță rusă